Ordet salat har flere betydninger:

 Salat – planteslægten Lactuca, hvoraf en bestemt arts blade anvendes i salatblandinger som måltidstilbehør eller som måltidssalat.
 Salat (grønsagsret) – en ret bestående af blandede, friske grønsager m.m.; en måltidssalat.
 Salat (flod) - en biflod til Garonne i Frankrig.
 Pålægssalat – en blanding, der anvendes som pålæg på brød. Indeholder ikke nødvendigvis grønsager.
 Salat (landsby) i Kulpahar i den indiske delstat Uttar Pradesh.

Se også 
 Salah – eller salat, 5 daglige rituelle bønner i islam.
 Rucola – en grøntsag, der hovedsagelig bruges i salatblandinger.